Krisha ist der Titel folgender Werke:
 Krisha (2014), US-amerikanischer Kurzfilm von Trey Edward Shults
 Krisha (2015), US-amerikanischer Spielfilm von Trey Edward Shults